

Biografia
Non esistendo un report ufficiale dei Giochi olimpici estivi di , del cavaliere belga non si sa molto, ne la data di nascita, ne il nome di battesimo.

Palmarès

Note

Collegamenti esterni